Jang Dong-hyun (nogometaš)
Jang Dong-hyun (rukometaš)